Régi Vigyázó-kastély
 Vigyázó-kastély (Vácrátót)
 Podmaniczky–Vigyázó-kastély
 Vigyázó-kastély (Nagyberki)